WWS Moskwa (piłka nożna) – rosyjski klub piłkarski
 WWS Moskwa (hokej na lodzie) – rosyjski klub hokejowy